Damagh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Damāgh, ort, Golestan, 
 Damaq (ort i Iran), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar